Метод сходження (гірництво)‎ 
 Метод крутого сходження (експеримент)
 метод сходження від абстрактного до конкретного (діалектика)
 Метод сходження (математика)